Brandsoldaten kan syfta på:

 Brandsoldaten (amerikansk film, 1916) – en amerikansk film från 1916 med originaltiteln The Fireman
 Brandsoldaten (svensk film, 1916) – en svensk film från 1916